Сборная Белоруссии по теннису в Кубке Дэвиса — официальный представитель Белоруссии в Кубке Дэвиса. Руководящий состав сборной определяется Белорусской теннисной федерацией.

В настоящее время команда участвует в турнире 1-й группы региональной зоны Европа/Африка. Лучший результат — полуфинал Мировой группы 2004 года.

Капитаном команды является Дмитрий Жирмонт.

Национальные цвета — красный верх и зелёный низ.

Рекордсмены команды

Последние 3 матча сборной

Ссылки 
 

Белоруссия
Теннис
Теннис в Белоруссии